Il doppio  del Rai Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Simon Greul e Alessandro Motti erano i detentori del titolo, ma Greul ha deciso di partecipare al Monte-Carlo Rolex Masters 2010.

Motti ha fatto coppia con Rubén Ramírez Hidalgo, ma ha perso nel 1º turno contro Jorge Aguilar e Federico Delbonis.

Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk hanno battuto in finale 6–4, 7–6(4) Jeff Coetzee e Jesse Witten.

Teste di serie

 Daniele Bracciali /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinali)
 Alessandro Motti /  Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)

 Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (campioni) 
 Adil Shamasdin /  Dmitrij Sitak (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Rai Open 2010